«Днестр» — украинский футбольный клуб из поселка городского типа Овидиополь Одесской области. Основан в 1947 году. Клубные цвета: сине-белые.

История 
Команда основана в 1947 году. До 1988 года защищала цвета КХП им. Дзержинского и носила название «Дзержинец». В 1988 году команда перешла под знамёна Овидиопольского поселкового совета, получив клубный статус и название «Днестр». В 1991 году зарегистрирована общественная организация «Днестр». В 1998 году клуб получил статус члена ассоциации любительского футбола Украины. В 1998—2001 годах команда играла в чемпионате Украины среди любителей. В 1999 году стала его победителем. Больше всех игр в любительской лиге провел Сергей Свиргун — 44. Лучший бомбардир — Владимир Кресс (23 мяча).

С 2001 года является членом ПФЛ.

В 2008 году клуб реорганизован в общество с ограниченной ответственностью. В августе 2008 года была представлена новая клубная эмблема.

В 2011 году на базе «Днестра» был создан ФК «Одесса», унаследовавший его место в Первой лиге Украины.

На областном уровне команда возродилась в 2013 году. В 2016 году команда стала победителем Кубка Одесской области.

Достижения 
 Победитель Второй лиги Украины (1): 2006/07
 Победитель любительского чемпионата Украины (1): 1999
 Финалист Суперкубка Украины среди любителей (1): 2000
 Чемпион Одесской области (7): 1980, 1981, 1991, 1998, 1999, 2000, 2000 (осень)
 Обладатель Кубка Одесской области (5): 1981, 1982, 1999, 2000, 2016
 Обладатель Кубка Федерации футбола Одесской области (1): 1997
 Обладатель Суперкубка Одесской области (1): 1999
 Победитель зимнего первенства Одесской области памяти Сергея Раздорожнюка (3): 1996, 2000, 2001

Книга о «Днестре» 

Весной 2009 года вышла книга Юрия Усатюка «Fortes Fortuna Adiuvat», посвященная истории овидиопольского «Днестра». Первое полноценное издание о футбольном клубе «Днестр» повествует о самых знаковых вехах в истории овидиопольского футбола, легендарных людях, поднимавших футбол в районе, и содержит полные статистические данные о выступлении овидиопольцев в чемпионатах и Кубках страны среди любителей и профессионалов. Книга иллюстрирована серией раритетных фотографий.

Статистика выступлений 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Див.
! Поз.
! м
! в
! н
! п
! гз
! гп
! о
!Кубок Украины
|-
|align=center|2001/02
|align=center|Вторая лига
|align=center|5
|align=center|34
|align=center|16
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|44
|align=center|27
|align=center|57
|align=center|—
|-
|align=center|2002/03
|align=center|Вторая лига
|align=center|5
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|5
|align=center|11
|align=center|27
|align=center|23
|align=center|47
|align=center|1/16 финала
|-
|align=center|2003/04
|align=center|Вторая лига
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|16
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|23
|align=center|55
|align=center|1/32 финала
|-
|align=center|2004/05
|align=center|Вторая лига
|align=center|10
|align=center|26
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|13
|align=center|33
|align=center|37
|align=center|33
|align=center|1/32 финала
|-
|align=center|2005/06
|align=center|Вторая лига
|align=center|8
|align=center|28
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|10
|align=center|28
|align=center|27
|align=center|38
|align=center|1/32 финала
|-
|align=center|2006/07
|align=center|Вторая лига
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|28
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|2
|align=center|44
|align=center|12
|align=center|62
|align=center|1/32 финала
|-
|align=center|2007/08
|align=center|Первая лига
|align=center|12
|align=center|38
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|13
|align=center|33
|align=center|39
|align=center|49
|align=center|1/8 финала
|-
|align=center|2008/09
|align=center|Первая лига
|align=center|9
|align=center|32
|align=center|11
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|39
|align=center|40
|align=center|43
|align=center|1/16 финала
|-
|align=center|2009/10
|align=center|Первая лига
|align=center|11
|align=center|34
|align=center|12
|align=center|8
|align=center|14
|align=center|44
|align=center|47
|align=center|44
|align=center|1/16 финала
|-
|align=center|2010/11
|align=center|Первая лига
|align=center|13
|align=center|34
|align=center|10
|align=center|12
|align=center|12
|align=center|39
|align=center|42
|align=center|42
|align=center|1/32 финала
|}

Кубок регионов УЕФА 
В сезоне 2000/01 команда играла в Кубке регионов УЕФА. Команда выбыла после отборочного турнира, заняв второе место в группе (уступив «Пловдиву» только за счёт меньшего количества забитых мячей — разница была одинаковой). Все матчи проходили в Плевене (Болгария).

Все руководители и президенты клуба 
  Всеволод Кудрявцев
  Николай Андреев
  Виктор Дуков
  Александр Зинченко
  Хасан Хасаев
  Андрей Продаевич

Главные тренеры в истории клуба

Известные игроки

Примечания

Литература 
 Усатюк Ю. И. / Fortes Fortuna Adiuvat (Судьба помогает смелым). — Издательство: ВМВ, Одесса. 2009. — 176 с.: ил.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте «Одесский футбол»
 «Днестр» вышел из состава участников ПФЛ // официальный сайт «Днестра»

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Одесской области
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование